Drummondia är ett släkte av bladmossor. Drummondia ingår i familjen Orthotrichaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Drummondia